Amalbert ist der Familienname folgender Personen: 

 Juan Amalbert (1934–2022), amerikanischer Jazzmusiker, siehe Emmanuel Rahim
 Marcos Amalbert (* 1988), puerto-ricanischer Leichtathlet